Hollandsch Diep, een Nederlandse rivierarm
 Hollands Diep (tijdschrift), een Nederlands cultureel tijdschrift
 Hr.Ms. Hollandsche Diep (1946), een Nederlandse mijnenveger van de Borndiepklasse
 MuziekTheater Hollands Diep, een muziektheatergezelschap uit de Nederlandse stad Dordrecht
 Hollands Diep (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij, opgericht in 2014